Mit Greiz-Brunner Eisenbahn wird bezeichnet

 die ehemalige private Greiz-Brunner Eisenbahn-Gesellschaft
 die Stammstrecke dieser Gesellschaft, siehe Bahnstrecke Neumark–Greiz